Зинаида Бондаре́нко:
 Бондаренко, Зинаида Александровна (род. 1939) — белорусский диктор.
 Бондаренко, Зинаида Васильевна (род. 1937) — Герой Социалистического Труда, Почётный химик СССР.
 Бондаренко, Зинаида Дмитриевна (1929—2005) — Герой Социалистического Труда, свинарка.